Тёрёкба́линт () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 11 798 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Карта города 

Города Венгрии